Checker Taxi fue una empresa de taxis con sede en Chicago, Illinois, que llegó a hacerse preponderante en numerosas ciudades de los Estados Unidos. Por su parte, Checker Motors era una empresa fabricante de automóviles estadounidense (anteriormente: Markin Automobile Body). Ambas empresas fueron a partir de la década de los años 1930 propiedad de Morris Markin, quién combinó la actividad de las dos compañías. 

Los vehículos de la serie Checker A de 1959-82 de la empresa Checker se convirtieron en los taxis más famosos de los Estados Unidos. El vehículo es comparable al London Taxi en su estilo de prestigio internacional, que se mantuvo prácticamente sin cambios desde 1959 para abaratar los costos de producción.

Historia 
Los vehículos motorizados empleados como taxis empezaron a aparecer en las calles de las principales ciudades desde principios del . Especialmente en la ciudad de Chicago, donde numerosos ferrocarriles tenían terminales, existía la necesidad  de transporte bajo demanda, de punto a punto con chófer. Los hoteles, los grandes almacenes y los edificios de oficinas eran conscientes de esta circunstancia, pero a menudo el acceso a sus instalaciones estaba limitado a una sola empresa de taxis.

Los sobornos eran comunes y el sistema favorecía a los operadores más grandes, que tenían los recursos financieros para manejar el negocio a placer.

Por el año 1920, dos compañías dominaban el negocio de los taxis que operaban en Chicago: Yellow Cab y Checker Taxi. Yellow Cab Company fue fundada en 1910 por John Hertz, quien posteriormente estableció su propio negocio de fabricación de taxis en 1917. Checker Taxi no tenía su propia empresa de fabricación de vehículos, y solía emplear el Mogul Cab, fabricado por Commonwealth Motors.

Coleccionabilidad 

Excluyendo los modelos A10, A11 y Marathon, solo existen unos pocos Checkers anteriores a 1960. Se produjeron por miles, pero llevaban una dura vida sobre calles en mal estado, con mucho tiempo al ralentí y altos kilometrajes. Una vez que se retiraban del servicio de taxi, generalmente se convertían en chatarra. Una vez que cesó la producción en 1982, los coleccionistas se interesaron por estos vehículos. En ese momento, sin embargo, solo existían los modelos más modernos, que son los que se pueden encontrar posteriormente.

Dos modelos restaurdados Checker se conservan en el Gilmore Museum, en Kalamazoo, Míchigan. Uno es un Modelo E de 1923, el otro es un Modelo Y de 1936. El museo también presenta el último automóvil que ensambló la compañía, un taxi A11 de 1982 con librea verde y marfil de Chicago. Existen al menos dos A8, uno de ellos un Driv-R-Matic Special, que ha sido restaurado. A principios de la década de 1950, se enviaron a Finlandia una serie de Checkers A2 y A4 desgastados para paliar la escasez de automóviles.

Véase también 
 Taxi Amarillo (Yellow Cab)
 Taxis de Estados Unidos

Referencias

Enlaces externos 
 The Internet Checker Taxicab Archive
 "1999: Last Checker Cab Retired"
 Checker Cab in Berlin, Germany
 Checker r.y., Finland
 Checker Cab Tours

Fabricantes de automóviles de Estados Unidos
Empresas desaparecidas en 2009
Taxis